Sirenia:
 Сирены () — отряд водных млекопитающих.
 Sirenia — норвежская готик-метал-группа.